En Chile, un vocal de mesa es el ciudadano designado por la Junta electoral para cumplir la función de recibir los votos que emitan los electores y de realizar el primer escrutinio, entre otras funciones que encomienda la ley 18700.

Referencias 

Elecciones en Chile